Rathaus Chemnitz steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Chemnitz)
 Neues Rathaus (Chemnitz)